Thal steht für:

 Thal (Ortsname)
 Wüste Thal in der Provinz Punjab, Pakistan

Thal ist der Familienname folgender Personen:
 Eric Thal (* 1965), US-amerikanischer Schauspieler und Wrestler
 Johann Thal (Pfarrer) (1498–1551), deutscher evangelischer Pfarrer in Erfurt
 Johann Thal (1542–1583), deutscher Arzt und Botaniker
 Lilli Thal (* 1960), deutsche Schriftstellerin
 Nadine Thal (* 1987), deutsche Fußballspielerin
 Peter Thal (* 1933), deutscher Wirtschaftshistoriker
 Raiko Thal (* 1963), deutscher Journalist und Fernsehmoderator
 Ron Thal (* 1969), US-amerikanischer Rock-Gitarrist, Komponist und Produzent
 Werner Thal (* 1948), deutscher Drehbuchautor
 Wilhelm Thal (1933–2019), deutscher Mediziner
 Wolfgang Thal (1924–2006), deutscher Schauspieler, Regisseur und Synchronregisseur

Siehe auch:
 Taal
 Tal (Begriffsklärung)